Blaine Stoughton (né le  à Gilbert Plains au Manitoba) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie 

Pendant 8 saisons, il a porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh, des Maple Leafs de Toronto, des Whalers de Hartford et des Rangers de New York. Il a aussi joué 3 saisons dans l'Association mondiale de hockey avec les Stingers de Cincinnati.

Stoughton a été choisi par les Penguins de Pittsburgh au cours du repêchage amateur de la LNH 1973 (première ronde, ) ainsi que par les Nordiques de Québec de l'Association mondiale de hockey (deuxième ronde  du repêchage amateur de l'AMH 1973). Finalement, il choisira l'équipe de la LNH.

Il a joué son junior avec les Bombers de Flin Flon.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970||Bombers de Flin Flon||LHOuC||59||19||20||39||181||17||4||2||6||69
|-
|1970-1971||Bombers de Flin Flon||LHOuC||35||26||24||50||96||17||13||13||26||61
|-
|1971-1972||Bombers de Flin Flon||LHOuC||68||60||66||126||121||7||4||6||10||27
|-
|1972-1973||Bombers de Flin Flon||LHOuC||66||58||60||118||86||9||9||5||14||18
|-
|1973-1974||Penguins de Pittsburgh||LNH||34||5||6||11||8||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974||Bears de Hershey||LAH||47||23||17||40||35||-||-||-||-||-
|-
|1974-1975||Maple Leafs de Toronto||LNH||78||23||14||37||24||7||4||2||6||2
|-
|1975-1976||Maple Leafs de Toronto||LNH||43||6||11||17||8||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976||Blazers d'Oklahoma City||LCH||30||14||22||36||24||4||0||0||0||0
|-
|1976-1977||Stingers de Cincinnati||AMH||81||52||52||104||39||4||0||3||3||2
|-
|rowspan="2"|1977-1978||Stingers de Cincinnati||AMH||30||6||13||19||36||-||-||-||-||-
|-
|Racers d'Indianapolis||AMH||47||13||13||26||28||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1978-1979||Racer d'Indianapolis||AMH||25||9||9||18||16||-||-||-||-||-
|-
|Whalers de la Nouvelle-Angleterre||AMH||36||9||3||12||2||7||4||3||7||4
|-
|1979-1980||Whalers de Hartford||LNH||80||56||44||100||16||1||0||0||0||0
|-
|1980-1981||Whalers de Hartford||LNH||71||43||30||73||56||-||-||-||-||-
|-
|1981-1982||Whalers de Hartford||LNH||80||52||39||91||57||-||-||-||-||-
|-
|1982-1983||Whalers de Hartford||LNH||72||45||31||76||27||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1983-1984||Whalers de Hartford||LNH||54||23||14||47||4||-||-||-||-||-
|-
|Rangers de New York||LNH||14||5||2||7||4||-||-||-||-||-
|-
|1984-1985||Nighthawks de New Haven||LAH||60||20||25||45||35||-||-||-||-||-
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|1987-1988||HC Asiago||Série A||15||10||16||26||2||-||-||-||-||-

|526||258||191||449||204||8||4||2||6||72

|219||89||90||179||121||11||4||6||10||6

|107||43||42||85||70||4||0||0||0||2

|228||163||170||333||484||50||30||26||56||175

Notes et références 

Naissance en mars 1953
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de repêchage des Nordiques de Québec (AMH)
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Stingers de Cincinnati
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace